Чемпионат Европы по плаванию на короткой воде — европейское соревнование по плаванию среди мужчин и женщин в 25-метровом бассейне, организуемое Европейской лигой плавания ЛЕН (LEN). Проводится ежегодно, как правило, в декабре. Заменил проводившийся до 1991 года Кубок Европы. До 1996 года соревнования именовались Чемпионатом Европы по плаванию на спринтерских дистанциях.

Чемпионат 

Соревнования по плаванию